Kayong Utara ist ein indonesischer Regierungsbezirk (Kabupaten) in der indonesischen Provinz Kalimantan Barat. Stand 2021 leben hier circa 128.000 Menschen. Der Regierungssitz des Kabupaten Kayong Utara ist Sukadana.

Geographie 
Kayong Utara liegt im Westen von Kalimantan Barat an der Karimata-Straße, dem Übergang von der Javasee ins Südchinesische Meer. Es grenzt im Nordwesten an den Regierungsbezirk Kubu Raya und wird von Norden bis Süden vom Regierungsbezirk Ketapang umschlossen. Die westlich vorgelagerten Karimatainseln gehören ebenfalls zum Kabupaten Kayong Utara. Administrativ unterteilt sich Kayong Utara in 6 Distrikte (Kecamatan) mit 43 Dörfern (Desa).

Einwohner 
2021 lebten in Kayong Utara 128.009 Menschen. Die Bevölkerungsdichte beträgt 28 Personen pro Quadratkilometer. 95,7 Prozent der Einwohner sind Muslime, 1,5 Prozent Buddhisten, 1,4 Prozent Protestanten, 0,8 Prozent Katholiken, 0,4 Prozent Hindus und 0,3 Prozent Konfuzianer.

Weblinks

Einzelnachweise 

Kabupaten in Kalimantan Barat